Горы Пакистана окаймляют западную часть Индо-Гангской равнины с запада и севера и представляют собой складчатые хребты образовавшиеся в основном в эпоху альпийского орогенеза, сложенные кристаллическими сланцами, известняками, песчаниками и конгломератами. На севере на территорию Пакистана частично заходят хребты Гиндукуша представленные альпийскими высокогорьями с узкими речными долинами. На северо-востоке расположены западные отроги Гималаев. Между горами в северо-восточной части страны и Индо-Гангской равниной расположено песчаниковое плато Потвар отделенное от неё Соляным хребтом. На западе Пакистана расположены Сулеймановы горы, представляющие собой юго-восточное обрамление Иранского нагорья. Наивысшей точкой Пакистана принято считать гору Тиричмир (7 690 м) расположенную в горной системе Гиндукуша, при этом на контролируемых Пакистаном с 1949 года спорной территории Гилгит-Балтистана находятся 5 из 14 независимых вершин Земли выше 8 000 метров, включая второй по высоте и самый северный из 8-ми тысячников — гору Чогори (К2).

Горные системы и плато

Каракорум 

Каракорум является самой высокой горной системой на территории контролируемой Пакистаном, в состав которой входят четыре из пяти 8-ми тысячников страны, средняя высота гребня значительно превышает 6 000 метров. Наивысшей точкой является гора Чогори (Дапсанг, К2) — 8611 м, вторая по высоте на земле, уступающая лишь Эвересту в центральных Гималаях (8 848 м). При этом часть горной системы располагающая на контролируемой Пакистаном территории практически полностью лежит в пределах спорного Гилгит-Балтистана.

Гималаи 

Гималаи заходят на контролируемую Пакистаном территорию своими западными отрогами. Высочайшим пиком данной горной системы на территории Пакистана является Нангапарбат (8 126 м) находящийся в Гилгит-Балтистане.

Гиндукуш 

Горная система Гиндукуш располагается на границе Пакистана и Афганистана. На территории Пакистана находится самая высокая вершина системы считающаяся также наивысшей точкой страны — Тиричмир (7 690 м). Данная горная система является относительно молодой в геологическом отношении и все ещё продолжает подниматься.

Географическое размещение 
Большинство самых высоких гор в Пакистане находятся в системе Каракорум (самый высокий из которых-К2, 2-е место в мире, 8611м), некоторые высокие горы находятся в Гималаях (самая высокая из которых Нанга Парбат, глобально занимает 9-е место, 8126 м) и Гиндукуш (самая высокая из которых Тирич мир, в глобальном масштабе занимает 33-е, 7708 м).

Местоположения самых высоких гор показаны на составном спутниковом изображении Каракорума и Гиндукуша ниже. Цифры относятся к глобальному рейтингу в этом «списке самых высоких гор». Для наглядности нижние пики с надписями, перекрывающими более высокие пики, остаются за пределами основного изображения.

Большая часть высоких пиков в Пакистане находится именно в Гилгит-Балтистане, за исключением нескольких пиков высотой 7000+ м в высокогорном Гиндукуше (пики отмечены на северо-западе самого региона Пакистана).

Пик, отмеченный как Номер 9-Нанга Парбат (8,125 м), который является вторым по высоте гималайским пиком в Пакистане. Все остальные вершины выше 8000 м находятся в поддиапазоне Балторо Музтаг Каракорума.

Горные вершины

Более 8000 метров

От 7000 до 8000 метров

Литература 
 «Высокая Азия: иллюстрированная История 7000-метровых вершин» Джилл Нит (Mountaineers Books 1990)
 Советские военные топографические карты в масштабе 1:100 000 (большинство из 1980—1981 годов)
 «Информация о высоких горах» в «High Mountain Sports Magazine» (1990—2005) (сейчас limb Magazine)

Примечания